Siamois peut désigner :
 l'ancien nom des habitants du Siam (aujourd'hui Thaïlande, dont les habitants sont maintenant appelés Thaïlandais) ;
 l'ancien nom de la langue thaïe ;
 le siamois, qui est une race de chat ;
 le terme jumeaux siamois ou « siamois », qui désigne une pathologie propre à la grossesse gémellaire monochoriale monoamniotique. L'usage de ce terme, encore courant, est déconseillé par certains, qui recommandent l'emploi du terme « jumeaux fusionnés » ; par extension, « frères siamois » désigne aussi, en langage imagé, des personnes inséparables quoique sans lien de parenté (exemple : les policiers Dupond et Dupont, dans Les Aventures de Tintin) ;
 le combattant (Betta splendens), poisson dont le nom, dans plusieurs langues (allemand, anglais, néerlandais, suédois) correspond à l'expression « poisson combattant siamois ».
 la siamoise ancien nom donné à un tissu de luxe composé de soie et de coton, souvent rayé, et utilisé pour les vêtements féminins.

Voir aussi
 La page d'homonymie